

Armi 
 K2 – Fucile calibro 5.56

Astronomia 
 K2 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 Vitamina K2 – metachinone, gruppo della vitamina K

Cinema 
 K2 - L'ultima sfida (K2) – film del 1992 diretto da Franc Roddam

Codici 
 K2 – codice vettore IATA di Eurolot

Fotografia 
 Pentax K2 – fotocamera della Pentax

Geografia 
 K2 (Karakorum 2) – montagna del Karakorum

Matematica 
 K2 – grafo completo a due vertici

Musica 
 K2 – duo musicale
 K 2 – minuetto in fa maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel
 K2 – album di Don Airey del 1989
 K2 – album dei dell'omonimo duo del 1995
 Messaggio dal K2 canzone di Enrico Ruggeri tratto da L'uomo che vola del 2000
 K2 – album dei Kerfuffle del 2005
 K2 – album degli Adimiron del 2011
 K2 – singolo dei Giorgieness del 2015

Sport 
 K2 – kayak doppio, specialità della canoa/kayak
 K2 Inc – azienda statunitense di articoli sportivi

Televisione 
 K2 – canale televisivo italiano
 K-2 – rete televisiva e syndication italiana 
 K2 + 1 – serie televisiva in sette episodi del 1971